Lomas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Lomas, Mexiko, ort, Los Ramones,

Spanien 

 Lomas (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar